Jerzy Bednarczyk (zm. 2016) – polski adwokat, urzędnik Najwyższej Izby Kontroli, kawaler orderów
 Jerzy Bednarczyk (zm. 2021) – polski specjalista w zakresie górnictwa odkrywkowego, prof. dr. hab. inż.

Przypisy